Паоло (Павел) Пецци (; род. , Русси, Эмилия-Романья) — католический архиепископ, c 27 октября 2007 года ординарий Архиепархии Матери Божией с центром в Москве; член Священнического братства Святого Карла Борромео, связанного с движением «Comunione e Liberazione». Сопредседатель Совета Христианского межконфессионального консультативного комитета стран СНГ и Балтии.

Биография 
Родился 8 августа 1960 года в Русси (Эмилия-Романья, Италия).

Карьера 

В 1985—1990 годах получил образование по философии и богословию в Папском Университете святого Фомы Аквинского (Ангеликум).

Рукоположен в священный сан 22 декабря 1990 года, защитил докторскую диссертацию по пастырскому богословию в Папском Латеранском университете по теме «Католики Сибири: происхождение, гонения, нынешний день» ().

В 1993—1998 годах — декан центрального региона Сибири (нынешней Преображенской епархии) и главный редактор Сибирской католической газеты

В 1998—2005 годах — генеральный викарий Священнического братства миссионеров св. Карла Борромео; ответственный за работу движения «Comunione e Liberazione» в России (с 1998 года).

С 2004 года преподаёт в Санкт-Петербургской семинарии «Мария — Царица Апостолов», с 2006 года по 2008 год являлся её ректором.

Епископское служение 

21 сентября 2007 года назначен на кафедру Архиепархии Матери Божией в Москве вместо архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который был переведён в Архиепархию Минск-Могилёв.

Епископская хиротония о. Паоло Пецци состоялась 27 октября 2007 года. Главным консекрантом был предшественник о. Пецци на посту главы архиепархии Матери Божией — архиепископ Тадеуш Кондрусевич, другими консекрантами — апостольский нунций Антонио Меннини и председатель конференции католических епископов России епископ Иосиф Верт. Также на хиротонии присутствовали российские епископы Клеменс Пиккель, Кирилл Климович; архиепископ Астаны Томаш Пэта и епископ епархии Паринтинса (Бразилия) Джулиано Фриджени.

После хиротонии со словами приветствия к епископу Паоло Пецци обратился нунций Антонио Меннини. Присутствовавший на богослужении от Московского Патриархата заместитель председателя ОВЦС протоиерей Всеволод Чаплин зачитал приветствия от Патриарха Алексия II и митрополита Кирилла. Были также оглашены поздравления от светских властей и от главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта.

19 января 2010 года декретом Великого Магистра ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского кардинала Джона Патрика Фоли назначен великим приором делегатуры Ордена в Российской Федерации.

26 июля 2011 года получил российское гражданство.

19 января 2011 года избран председателем Конференции католических епископов России сроком на три года. В 2014 году переизбран на новый срок. В марте 2020 года вновь избран на пост председателя конференции.

С 27 октября 2012 года — член Папского совета Cor Unum.

Публикации Паоло Пецци 
В феврале 2010 года опубликовал статью под названием «Католическая Церковь в России: смысл присутствия» для итальянского журнала «Vita e pensiero». В ней Паоло Пецци подчёркивает, что
 В той же статье он пишет:

Владение языками 
 Итальянский язык (родной язык)
 Русский язык
 Английский язык
 Испанский язык
 Португальский язык

Труды 
 Павел Пецци «Что такое человек, чтобы помнить о нём». (Лекции по социальной антропологии) Новосибирск, ЦЭРИС, 2000

Примечания

Ссылки 
 Папа римский назначил нового главу российских католиков
 Archbishop Paolo Pezzi, F.S.C.B. 
 Паоло Пецци: епископская хиротония (видео)